Bob Day (atleet), een Amerikaans atleet
Bob Day (ondernemer), een Australisch ondernemer
Bob Day (zanger), een Brits zanger